Walhalla steht für:
 Walhall, Valhöll („Wohnung der Gefallenen“), in der nordischen Mythologie der Ruheort gefallener Kämpfer
 Walhalla (Film), original Valhalla, dänischer Zeichentrickfilm (1986)
 Walhalla (Comic), dänische Comic-Reihe von Peter Madsen (1987–1991)
 Walhalla – Die Legende von Thor, dänische Comicverfilmung aus dem Jahr 2019
 Walhalla Fachverlag, Regensburg, juristischer Fachverlag (ab 1949)
 (1260) Walhalla, Asteroid
 K.St.V. Walhalla Würzburg, katholischer Studentenverein, Würzburg

Gebäude:
 Walhalla, Ruhmeshalle bei Regensburg
 Walhalla-Theater (Berlin), ehemaliges Theater (1914–1945)
 Hotel Walhalla, Fachwerkgebäude des Barock, Osnabrück 

Höhlen:
 Walhalla (Wettingen), Höhle in der Schweiz
 Halle der Vetterhöhle auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg, siehe Vetterhöhle #Forschungsgeschichte

Orte:
 Walhalla (South Carolina), Stadt in den USA
 Walhalla (Victoria), Stadt in Australien
 Walhalla (North Dakota), Ort im Pembina County, USA
 Walhalla (Manitoba), Ort in Kanada

Schiffe:
 Walhalla (Schiff, 1953), deutsches Fahrgastschiff

Siehe auch:
 Walhalla Rising (dänisch-britischer Wikingerfilm 2009)
 Valhalla (Begriffsklärung)
 Valhall (Begriffsklärung)